Eetion (geslacht) - geslacht van vlinders
 Eetion elia - soort vlinder, behorend tot bovenstaand geslacht

 Eetion (mythologie) - figuur in de Griekse mythologie, koning van Thebes